Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Jackal :
 l', un cotre à 10 canons acquis en 1778 et vendu en 1785 ;
 l', un cotre de 14 canons acquis en 1779. La même année, il est remis aux Français à Calais après une mutinerie, devenant le corsaire Jackall, Chacal ou Boulogne. Le HMS Prudente le capture le  et est capturé une nouvelle fois en 1782 par l'USS Deane.
 l', un brick de 10 canons lancé en 1792 ; 
 l', un brick de 12 canons lancé en 1801 et détruit sur la côte française en 1807 ;
 l', une canonnière lancée en 1844 et vendue en 1887 ;
 l'HMS Jackal, un navire de protection de la pêche acheté en 1885 sous le nom de HMS Woodcock. Il fut rebaptisé HMS Jackal en 1886 et vendu en 1906 ; 
 l', un destroyer de  lancé en 1911 et vendu en 1920 ; 
 l', un destroyer de classe J lancé en 1938 et sabordé en 1942. 

Jackal